

Населені пункти та їхні частини
 Седлісько — гміна в Новосольському повіті Любуського воєводства
 Седлисько — село в гміні Седлісько Новосольського повіту Любуського воєводства
 Седлисько — село в гміні Машево Кросненського повіту Любуського воєводства
 Седлисько — село в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Седлисько — село в гміні Ґолдап Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Седлисько — село в гміні Тшцянка Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Седлисько — частина села Щепанково в гміні Домброва Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Седлисько — частина села Докудув-Перший в гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Седлисько — частина села Ґдоля в гміні Руда Гута Холмського повіту Люблінського воєводства
 Седлисько — частина села Ящурова в гміні Мухаж Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Седлисько — колонія в гміні Ґрабовець Замойського повіту Люблінського воєводства
 Седлисько — колонія в гміні Бранево Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Седлисько — осада в гміні Семпульно-Краєнське Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Седлисько — осада в гміні Ґодково Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки